Parastichopus är ett släkte av sjögurkor. Parastichopus ingår i familjen signalsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Signalsjögurkor
Parastichopus